Визирнинское муниципальное образование — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Киренском районе Иркутской области России.

Административный центр — поселок Визирный.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 128 человек, в том числе 63 мужчины и 65 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Визирный

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Киренского района
Упразднённые сельские поселения Иркутской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Межселенные территории